Петросян, Вардан:
 Петросян, Вардан Артурович (род. 1988) — армянский футболист.
 Петросян, Вардан Егишевич (род. 1959) — армянский актёр, сценарист и пародист.